Раселвил има више значења:
 Раселвил (Јужна Каролина)
 Раселвил (Алабама)
 Раселвил (Арканзас)
 Раселвил (Илиноис)
 Раселвил (Индијана)
 Раселвил (Кентаки)
 Раселвил (Мисури)
 Раселвил (Охајо)